Renato Cartesio (René Descartes in francese) – filosofo e matematico francese
 Descartes – comune francese del dipartimento dell'Indre e Loira, nella regione del Centro 
 Cantone di Descartes – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Loches
 3587 Descartes – asteroide della fascia principale
 Descartes – marchio editoriale usato dall'editore di giochi francese Jeux Descartes

Pagine correlate
Cartesio